Чемпионат Азии по дзюдо 2016 года прошёл с 15 по 17 апреля в столице Узбекистана Ташкенте.

Призёры

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Ссылки 
 Результаты
 Результаты

2016
дзюдо
дзюдо
дзюдо
Международные соревнования по дзюдо в Узбекистане
Международные спортивные соревнования в Ташкенте
2016 год в дзюдо
Апрель 2016 года